Студенецкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Шумячского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Студенец.

Образовано законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Глава муниципального образования Студенецкого сельского поселения —  Панова Наталья Михайловна.

Географические данные 
 Общая площадь: 145,89 км²
 Расположение: северо-западная часть Шумячского района
 Граничит:
 на севере — с  Хиславичским районом
 на востоке — с  Руссковским сельским поселением
 на юге — с Белоруссией
 на западе — с  Надейковичским сельским поселением
 Крупные реки: Соженка, Немка.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 9 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Муниципальные образования Шумячского района
Сельские поселения Смоленской области